Björn Borg kan avse:

 Björn Borg (simmare) (1919–2009), en svensk simmare
 Björn Borg (1956–), en svensk före detta professionell tennisspelare
 Björn Borg AB – ett företag som äger klädmärket Björn Borg